Сергій Приходько́:
 
 Приходько Сергій Вадимович (род. 1957) — російський економіст, виконавчий директор Інституту економіки перехідного періоду.
 Приходько Сергій Сергійович (род. 1984) — російський і український футболіст.
 Приходько Сергій Тихонович (1924—1960) — Герой Радянського Союза.
 Приходько Сергій Едуардович (1957—2021) — радянський і російський дипломат, заступник голови уряду РФ (2013—2018).